Буассе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Буассе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Буассе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Буассе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена

Особи 
 Ів Буассе () — французький кінорежисер та сценарист.